Heinrich Reuß ist der Name folgender Personen:

 Heinrich Reuß von Plauen (1400–1470), Statthalter und Hochmeister des Deutschen Ordens
 Heinrich I. Reuß (um 1256–vor 1295), Vogt und Herr von Plauen, Ritter, siehe Heinrich Ruthenus

 Heinrich VI. Reuß, Graf und Herr von Plauen und Köstritz (1707–1783), deutscher Adliger, siehe Heinrich VI. (Reuß-Köstritz)
 Heinrich VI. Reuß (1649–1697), Graf Reuß zu Obergreiz und kursächsischer Generalfeldmarschall, siehe Heinrich VI. (Reuß-Obergreiz)

 Heinrich X. Reuß zu Lobenstein (1621–1671), deutscher Adliger und Rektor der Universität Leipzig, siehe Heinrich X. (Reuß-Lobenstein)
 Heinrich X. Graf Reuß jüngere Linie (1662–1711), Stifter der Linie Reuß-Ebersdorf und Urururgroßvater Königin Victorias von Großbritannien

 Heinrich XXXIII. Prinz Reuß zu Köstritz (1879–1942), kaiserlicher deutscher Botschaftssekretär, Rittmeister à la suite der preußischen Armee und Leutnant, siehe Heinrich XXXIII. Reuß zu Köstritz
 Heinrich XLIII. Reuß (1752–1814), Graf und Fürst Reuß zu Köstritz, siehe Heinrich XLIII. (Reuß-Köstritz)
 Heinrich XLV. (Reuß jüngere Linie) (1895–1945), Erbprinz, Theaterleiter und Mitbegründer der Deutschen Musikbühne
 Heinrich LII. Reuß zu Köstritz (1763–1851), bayerischer General
 Heinrich LXI. Reuß (1784–1813), Graf und Erbprinz Reuß zu Köstritz, siehe Heinrich LXI. Reuß zu Köstritz
 Heinrich LXIII. Prinz Reuß zu Köstritz (1786–1841), Vertreter des Fürstenhauses Reuß, siehe Heinrich LXIII. Reuß zu Köstritz
 Heinrich LXIV. Reuß (1787–1856), Fürst Reuß zu Köstritz, siehe Heinrich LXIV. (Reuß-Köstritz)

Siehe auch:
 Heinrich Reiß